Lacoste peut faire référence à :

Toponyme

Communes françaises 
 Lacoste (Hérault), commune française du département de l'Hérault, en région Occitanie ;
 Lacoste (Vaucluse),  commune française du département de Vaucluse, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Autre toponyme 
 LaCoste, une ville du comté de Medina, au Texas, aux États-Unis.

Sites et édifices

Patronyme 

 Alain Lacoste (1935-2022), peintre et sculpteur français ;
 Amélie Lacoste (1988-), patineuse artistique canadienne ; 
 André Lacoste (19?-), acteur québécois ; 
 André-Claude Lacoste (1941-), ingénieur Général des Mines, Président de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) de 2006 à 2012 ;
 Bénédicte Lacoste (1944-), actrice française, première épouse de Marc Porel et mère de l'actrice Bérengère de Lagatinerie ;
 Catherine Lacoste (1945-), golfeuse française ;
 Charles Lacoste (1870-1959), peintre français ;
 Didier Lacoste (1956-), scénariste français ;
 Edmond Lacoste (1892-1983), médecin et poète néo-latin ;
 Élie Lacoste (1745-1806), révolutionnaire français ;
 Gérald Lacoste (1942-), homme d'affaires québécois ;
 Henri Verdier de Lacoste (1767-1819), homme politique français ;
 Henry Lacoste (1885-1968), architecte belge ;
 Jean Aurélien Lacoste (1837-1904), administrateur colonial Français ;
 Jean de Lacoste (1576-1637), professeur de droit ; 
 Jean de Lacoste (1730-1820), avocat au parlement de Bordeaux ;
 Jean-Baptiste Lacoste (1753-1821), révolutionnaire français ;
 Jean Laurent Juslin de Lacoste-Duvivier (1747-1829), général de division français ;
 Jean-Pascal Lacoste (1978-), chanteur, comédien et animateur de télévision français ;
 Joris Lacoste (1973-), écrivain, metteur en scène, performeur, artiste sonore et théoricien français ;
 Louis Lacoste (1798-1878), notaire et homme politique québécois ;
 Louis de La Coste (1675-1750), compositeur français ;
 Lucien LaCoste (1908-1995), physicien et métrologue ;
 Lucien Bernard Lacoste (1905-1989), évêque de Dali (Chine) ;
 Lynda Lacoste (1966-), actrice et animatrice de télévision franco-australienne ;
 Michel Conil-Lacoste (1923-2004), écrivain, journaliste et critique d'art français ;
Paul Lacoste (1874-1945), avocat québécois ;
 Philippe Lacoste (1958-), diplomate français ;
 Pierre Lacoste (1924-2020), amiral français et ancien directeur général de la DGSE ;
 Pierre Jean-Baptiste Lacoste de Fontenille (1761-1816), général de brigade français ;
 Raoul Lacoste (1893-1942), joueur international français de rugby à XV ;
 René Lacoste (1904-1996), joueur de tennis français des années 1920 ;
 Robert Lacoste (1898-1989), homme politique français ;
 Robert Lacoste (1900-1977), syndicaliste et résistant français ;
 Robert Lacoste (1905-1982), entraîneur de football français ;
 Romain Lacoste (1987-), joueur français de rugby à XV ;
 Romain Lacoste (1988-), karatéka français ;
 Thomas Lacoste (1972-), réalisateur, scénariste et éditeur français ;
 Vincent Lacoste (1993-), acteur français ;
 Yves Lacoste (1929-), géographe et géopolitologue français ;
 Famille Lacoste (Tournai).

Divers 
 Lacoste (entreprise),  anciennement La Chemise Lacoste, une entreprise française de la mode fondée par le joueur de tennis René Lacoste.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Patronyme français